Yo steht für:
 eine Ethnie in Nordost-Thailand, siehe Nyaw
 die postcode area York (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)

yo steht für:
 Yoruba (Sprache), afrikanisches Dialektkontinuum, Sprachcode nach ISO 639-1
 
YO als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Griechenland: Attika (griechische Region)
 Großbritannien: Sheffield
 Slowakei: Anhänger (zweite Buchstabengruppe)

Siehe auch:
 Yo.
 Io
 Jo
 Yö
 Yoyo

Abkürzung